Seixos és una partida rural del terme municipal de Castell de Mur, dins de l'antic terme de Guàrdia de Tremp, al Pallars Jussà, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Estan situats al nord de Guàrdia de Noguera, a ponent de Peremartell, a la dreta del barranc de Mur i al nord-oest de les Feixetes. El Camí vell de Mur i el Camí vell de Santa Llúcia de Mur discorren pel sud-oest d'aquesta partida.

Seixos